La princesse Frédérique (Frida) de Hohenzollern-Sigmaringen (en allemand, Friederike Wilhelmine Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen), née le  à Sigmaringen, et décédée le  à Forlì, fille puinée de Charles de Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853) et d'Antoinette Murat est un membre de la famille princière de Hohenzollern-Sigmaringen, devenue par son mariage marquise Pepoli.

Biographie 

Née à Sigmaringen en 1820, Frédérique de Hohenzollern-Sigmaringen épouse au château de Sigmaringen le  le marquis Gioacchino Pepoli (1825-1881), petit-fils de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, député au parlement italien, ministre des finances d'Émilie-Romagne et homme politique du royaume de Sardaigne. Les mariés sont cousins issus de germain. Cette alliance est considérée comme une mésalliance par Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse et constitue l'un des rares mariages morganatiques des Hohenzollern au .

Trois enfants sont issus de cette union :

 Laetizia Pepoli (Bologne  - Forlimpopoli ), épouse le  Antonio, comte Gaddi (1843-1914), dont trois enfants.

 Antonietta Pepoli (Bologne  - Forli ), épouse le  Carlo, comte Taveggi (1836-1902), dont deux enfants.

 Luisa Napoleona (Bologne  - Forli ), épouse le  Domenico, comte Guarini-Matteucci di Castelfalcino (1848-1905), dont cinq enfants.

Après la nomination de Joachim Pepoli en qualité de ministre plénipotentiaire d'Italie en Russie, Frédérique s'installe avec son mari à Saint-Pétersbourg, où ils demeurent du  au . Le couple accueille l'élite sociale de la ville russe. De retour en Italie, Frédérique et Joachim résident à Bologne où ce dernier devient maire en 1866. Ensuite, le couple s'installe entre 1868 et 1870 à Vienne car Joachim a été désigné comme ambassadeur auprès de l'Autriche-Hongrie. À partir de 1870, Joachim Pepoli met fin à sa carrière diplomatique et politique. Il meurt à Bologne, le , à l'âge de , laissant Frédérique veuve durant .

Doyenne de sa famille, Frédérique meurt à Forli le .

Ascendance

Notes et références

Notes

Références 

Famille des Hohenzollern-Sigmaringen
Naissance en mars 1820
Naissance à Sigmaringen
Naissance dans la principauté de Hohenzollern-Sigmaringen
Décès en septembre 1906
Décès à Forlì
Décès à 86 ans
Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
Marquise italienne